es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Love Hina.

Es la co-protagonista de la serie, tanto del anime como del manga. Se presenta como la típica dulce y tierna chica que busca su cabida en el mundo escolar, pero con una fuerza indescriptible. Mide 1.63 m, sus medidas son 83.56.86 (confirmado en el capítulo 5 del manga).

Personalidad 
Naru posee una personalidad volátil, y posee grandes cambios de humor. Siempre anda juzgando a Keitaro de pervertido solo por accidentes que comete debido a su torpeza natural. Es una mala cocinera, pero una gran estudiante (llegando a ocupar el primer puesto en las prácticas para el examen de ingreso a Toudai), pero una chica muy dulce y cariñosa, que al final logra consolidar sus sentimientos por Keitaro.

Historia previa 
Ella es una hija de una madre que se vuelve a casar con un hombre, quienes al consumar su matrimonio producen que Naru se vaya de casa hacia las fuentes termales de Hinatasou para poder lograr su objetivo: entrar a la Universidad de Tokio.

Además de separarse de casa, se enamora de su tutor (Seta), quien le hace clases en el tercer año de secundaria de Naru para, luego, abandonar su vida hasta el desarrollo de la historia.

Anime 
En el anime, Naru Narusegawa ya vivía en la residencia de Hinatasou ella era la que ponía cierto grado de orden en la residencia. Desde un inicio se mostró en contra de la estadía de Keitarō Urashima en la residencia, ya que su primer encuentro con él no fue muy bueno. Para agregarle más cosas en contra, Keitaro era uno de los peores estudiantes del Seminario de Sasami, donde Naru había conseguido muy buenas calificaciones. Pero con el paso del tiempo, ella comprendió las razones de su estadía, y lo aceptó.

En Love Hina Again, se centra en los verdaderos sentimientos de Naru por Keitaro, los cuales todas las residentes de la posada ya conocen hace bastante tiempo. Ante la aparición de Kanako urashima (adoptada por los padres de Keitaro); ella intenta "casarse" con su hermano, Naru deberá expresar sus sentimientos por Keitaro o perderlo para siempre.

Manga 
En el manga, Naru ya residía en Hinatasou, pero con la salvedad que ella detestaba la idea de tener a un hombre junto a tantas chicas, debido a la posible perversión que se podía dar de parte de él, aunque esto forma parte del futuro amor que sentirá por Keitaro.
Al final del manga Naru resultó ser la verdadera chica de la promesa de Keitaro y es así que ambos terminan casándose.

Aporte en la historia 
Dentro de la historia en general, ella ayuda a Keitaro en la preparación de sus exámenes de ingreso a la Universidad de Tokio, a la cual intenta entrar por tercera vez. Keitaro llega a la residencia en Navidad del tercer año del intento, lo cual presume sus resultados anteriores (E de calificación), que él no aprobaría la nota de corte. Sin embargo, ella después de comprobar los resultados, tampoco alcanzó a completar su ingreso a la Universidad.

Es en este tiempo cuando ella recuerda los motivos que la invitaron a entrar a la Universidad de Tokio, que en forma principal fue por el afecto que tenía por su tutor de secundaria (Seta), y otros motivos, como su primera palabra (Toudai) y para dejar atrás dos años de inútil estudio y no ir a fiestas con sus compañeras de secundaria.

Una vez centrado el objetivo de reintentar en la Universidad de Tokio, ella comienza a ser la tutora de Keitaro, quien no es muy hábil en los estudios, pero con gran paciencia enseña todas las asignaturas que entran en el examen. A medida que avanza el tiempo, ella va negando los sentimientos que posee por Keitaro, pero algunas chicas de la posada presumen que Naru terminará junto con Keitaro.

Referencias 

Personajes de Love Hina
en:List of Love Hina characters#Naru Narusegawa
pt:Naru Narusegawa